Kuanfatu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kuanfatu, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 
 Kecamatan Kuanfatu, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar